Idrizaj ist der Familienname folgender Personen:
 Besian Idrizaj (1987–2010), österreichischer Fußballspieler
 Hektor Idrizaj (* 1989), albanischer Fußballspieler
 Onils Idrizaj (* 1991), albanischer Fußballspieler